Fill steht für:

 Fill (Musik), Ausschmückung eines Musikstückes
 Fill (Unternehmen), österreichisches Unternehmen im Sondermaschinen- und Anlagenbau

Fill ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Fill (* 1940), österreichischer Sprachwissenschaftler

 Peter Fill (* 1982), italienischer Skirennläufer
 Shannon Fill (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Fiel
 FIL